Gangyner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Anton Gangyner (1807–1876), Schweizer Musiker sowie Porträt- und Vedutenmaler
 Georg Anton Rudolf Gangyner (1778–1842), Schweizer Pfarrer, bischöflicher Kommissar und Dekan des Priesterkapitels March, Wohltäter